Mit Bistum Toledo kann gemeint sein:

ein römisch-katholisches Bistum in Brasilien; siehe Bistum Toledo (Brasilien)
ein römisch-katholisches Bistum in den Vereinigten Staaten; siehe Bistum Toledo (Vereinigte Staaten)
ein römisch-katholisches Erzbistum in Spanien; siehe Erzbistum Toledo